Campane a martello (Nabat) – film del 1917 diretto da Yevgeni Bauer
Campane a martello – film del 1949 diretto da Luigi Zampa